

Film
Common Sense, regia di Louis Chaudet (1920)
Common Sense video, regia di Obi Callys Obinali (2005)
Common Sense (corto), regia di Daniele Defranceschi e Wilson Stiner (2009)

Filosofia 
 Senso comune (Common Sense) – pamphlet di Thomas Paine del 1776

Musica 
 Common Sense – rapper statunitense ora noto come Common
 Common Sense – album di John Prine del 1975
 Common Sense – album di Joel Cummins del 2001